Добрович (, ) — сербская и хорватская фамилия. Известные носители:

 Добрович, Анатолий Борисович (род. 1933) — русский писатель и поэт, литературный критик, врач-психиатр.
 Добрович, Димитр (1816—1905) — греческий художник болгарского происхождения.
 Добрович, Никола (1897—1967) — сербский архитектор.
 Добрович, Петар (1890—1942) — сербский художник и политик.
 Добрович, Юрай (род. 1928) — хорватский художник.